Dwars door België (wielersport), een vroegere naam van de wielerkoers Dwars door Vlaanderen
 Dwars door België (televisieprogramma), een televisieprogramma uit 2020